Посал — название водотоков:

в Ханты-Мансийском автономном округе
Посал — левый приток протоки Посал
Посал — левый проток протоки Кирьяс реки Обь
Посал — впадает в протоку Тохта реки Воръя
Посал — левый приток реки Вах
Посал — левый приток реки Вах
Посал — впадает справа в протоку Старица
Посал — левая протока протоки Васькина реки Обь
Посал — правый приток протоки Старая Обь

Примечания